AAGG steht für:

 Albanian Association of Geriatric and Geriatrics, siehe HelpAge#HelpAge International
 Autobus AG Gossau, ehemalige Bezeichnung für den Regiobus

Abkürzung